Бьярни Бенедиктссон:
 Бьярни Бенедиктссон (1908—1970) — премьер-министр Исландии.
 Бьярни Бенедиктссон (младший) (род. 1970) — исландский политический деятель.